Ailau bezeichnet in Osttimor:

 Ailau (Aldeia, Suro-Craic), Aldeia im Suco Suro-Craic, Gemeinde Ainaro
 Ailau (Ort, Suro-Craic), der Hauptort des Sucos Suro-Craic
 einen Ort und Aldeia im Suco Tutuluro, Gemeinde Manufahi, siehe Tutuluro

Siehe auch:
 Eylau